Dauntless bezeichnet:

 ein Sturzkampfflugzeug, siehe Douglas SBD
 eine finnische Death- und Thrash-Metal-Band, siehe Dauntless (Band)
 HMS Dauntless, fünf Schiffe der Royal Navy
 USS Dauntless, zwei Schiffe der United States Navy
 USCGC Dauntless, ein Schiff der United States Coast Guard
 Dauntless (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2019